

Ігнатьєво — присілок, Йошкар-Олинський міський округ, Марій Ел
 Ігнатьєво — присілок, Сергієво-Посадський район, Московська область